Эльдуайен (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Толосальдеа. Занимает площадь 25,07 км². Население — 235 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

История 
Город основан в 1614 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Гипускоа